«Талса Рафнекс» () — назва кількох американських футбольних клубів з міста Талса в штаті Оклахома:

 «Талса Рафнекс» — клуб оригінальної Північноамериканської футбольної ліги, що існував з 1978 по 1984 роки.
 «Талса Рафнекс» — клуб United Soccer Leagues, що існував з 1993 по 2000 роки.
 «Талса Рафнекс» — жіночий футбольний клуб W-ліги USL, що існував єдиний сезон в 1995 році.
 «Талса Рафнекс» — назва клубу Чемпіонату USL «Талса» в 2013—2019 роках.